

Лясковізна — село в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства
 Лясковізна — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства